kostka – potoczna nazwa górnego stawu skokowego
 kostka do gry
 kostka brukowa
 kostka – wyrostek na piszczeli lub kości strzałkowej
 kostka wstawna – element czaszki
 kostka Rubika
 kostka Bedlam
 kostka Aleksandrowa
 kostka boolowska
 kostka – tornister (plecak)
 kostka – element sprzętu wspinaczkowego
 kostka gitarowa – rodzaj plektronu
 kostka – potoczna nazwa urządzenia wspomagającego grę na gitarze
 kostka w tokarstwie
 kostka introligatorska
 Kostka – kaszubska rodzina szlachecka
 Kostka – herb szlachecki

Zobacz też 
 
 kość (ujednoznacznienie)